HMS Rose ha sido el nombre utilizado por un total de veinte buques de la Royal Navy:

 fue el barco real en 1922 1222.
 fue un buque Cinque Ports de1300. Fue capturado por Francia en 1338 y represado por los ingleses en 1340.
 fue un ballinger adquirido en 1419 y vendido en 1425.
 fue una galera alistada desde 1512 hasta 1521.
 fue un pingue armado con 6 cañones botado en 1657 y transferido al Servicio de paquetería de Irlanda en 1661.
 fue un brulote armado con 4 cañones capturado a los argelinos en 1670 y utilizado en 1671.
 fue un dogger armado con 6 cañones capturado a los holandeses en 1672 y perdido en 1673.
 fue un navío de línea de quinta clase con un porte de 28 cañones botado en 1674 , convertido en brulote 1689 y vendido en 1698.
, también conocido como Sally Rose, fue un navío de línea de sexta clase con un porte de 16 cañones, anteriormente pirata de Salé capturado en 1684 y vendido en 1696.
 fue un navío de línea de sexta clase con un porte de 20 cañones adquirido en 1709 y vendido en 1712.
 fue un navío de línea de sexta clase con un porte de 20 cañones botado en 1712, reconstruido en 1724, convertido en pontón en 1739 y vendido en 1744.
 fue un navío de línea de sexta clase con un porte de 24 cañones botado en 1740 y vendido en 1755.
 fue un navío de línea de sexta clase con un porte de 24 cañones botado en 1757 y hundido como buque bloqueo en 1779.
 fue un navío de línea de sexta clase con un porte de 28 cañones botado en 1783 que naufragó en 1794.
 fue una balandra armada con 18 cañones botada en 1805 y vendida en 1817 para desguace.
 fue un cúter alistado entre 1805 y 1806.
 fue una balandra armada con 18 cañones botada en 1821 y desguazada en 1851.
 fue un cañonero de clase Albacore botado en 1856 y desguazado en 1868.
 fue un cutter utilizado para vigilancia adquirido en 1857. Encalló en 1864 y el pecio, fue vendido posteriormente.
 fue una yola de los guardacostas de su majestad botada en 1880 y vendida en 1906.
 fue una corbeta de clase Flower corvette botada en 1941. Fue cedida a la Real Armada Noruega y hundida en 1944 tras colisionar con la corbeta HMS Manners.

Véase también 

, una réplica de 1970 del HMS Rose de 1757, llamada en la actualidad HMS Surprise.

Nombres de buques británicos